RZ Щита () − затменная переменная звезда типа Алголя. Находится в созвездии Щита. Это бело-голубой сверхгигант класса В.

Примечания

Ссылки 
 A Spectrographic Study of the Eclipsing Binary RZ Scuti.
 RZ Scuti: New five-color observations, solutions, and photometric and spectroscopic rotations
 The Spectrum of RZ Scuti.
 Звёздный каталог VizieR 

Бело-голубые сверхгиганты